Koch György (Budapest, 1963. március 17. –) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Egyéb foglalkozása laboráns.

Pályafutása
A játékvezetésből 1985-ben vizsgázott. 1989-ben a BLSZ I. osztály, az NB III játékvezetője. 1996-ban minősítették országos asszisztensnek. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2005-ben vonult vissza.

A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen működő társának asszisztensként (partbíróként) segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2002-ben búcsúzott.

A BLSZ elnökségének keretében instruktorként, a játékvezetők mentoraként, az Oktatási Bizottság vezetőjeként tevékenykedik. A BLSZ JB elnökének (Bajkai János) lemondásakor átmenetileg elnökként tevékenykedett. A BLSZ játékvezetők vizsgabizottságának tagja. Budapesti Labdarúgó Játékvezetői Sportalapítvány kuratóriumának tagja.

1963-ban született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők